Aenon Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Aenon Creek (Rutherford Creek), Fluss im Bundesstaat Tennessee
 West Fork Aenon Creek, Fluss im Bundesstaat Tennessee